

Geografia
 Andria, città pugliese

Persone
 Alfonso Andria, politico italiano
 Niccolò Andria, medico italiano

Altro
 Fidelis Andria, società calcistica
 Andria, commedia di Terenzio
 Andria, commedia di Niccolò Machiavelli